Hurry home (Ferron), een lied van Ferron, uitgebracht door Vincent (1988) en Jack Jersey (1989)
 Hurry home (Zane Williams), een lied van Zane Williams (2009)